Flushing (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Flushing (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Flushing (Queens), een wijk in het stadsdeel Queens van New York

Flushing is daarnaast ook de Engelstalige benaming voor Vlissingen.